Анна Смит (; родилась 14 августа 1988 года в , Великобритания) — британская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
Родителей Анны зовут Роберт и Джанилья.

Британка в теннисе с 10 лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (10)

Победы (5) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (46)

Победы (29)

Поражения (17)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Великобритании